Das Mixed der Wimbledon Championships 1999 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Serena Williams und Max Mirny, jedoch nahm Williams in diesem Jahr nicht am Bewerb teil.

Das Finale bestritten Lisa Raymond und Leander Paes gegen Anna Kurnikowa und Jonas Björkman, welches Raymond und Paes in 3 Sätzen gewannen.

Für Raymond war es nach dem Mixed-Erfolg bei den US Open 1996 der zweite Grand-Slam-Titel ihrer Karriere. Paes gewann (mit seinem Landsmann Mahesh Bhupathi) auch den Doppel-Bewerb bei diesem Turnier und hält zusammen mit dem Doppeltitel in Paris in diesem Jahr nun bei drei Grand-Slam-Titeln.

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw der Wimbledon Championships auf ITFtennis.com (englisch)

Mixed
1999